Dicronychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Brulle 1832. Dicronychus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Dicronychus